Cimarron City – cittadina dell'Oklahoma, Stati Uniti d'America
Cimarron City – serie televisiva statunitense trasmessa dal 1958 al 1959